Хокейний турнір на зимових Олімпійських іграх 2018 відбувся з 10 по 25 лютого 2018 року в місті Каннин (Південна Корея). Збірна господарів автоматично кваліфікувалась на Олімпійські ігри.

3 квітня 2017, НХЛ оголосила, що її гравці не будуть брати участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року. До цього гравці НХЛ брали участь у кожній Зимовій Олімпіаді з 1998 року.

Чемпіонами олімпійських ігор вперше стала збірна спортсменів-олімпійців з Росії, які в фінальному матчі перемогли в овертаймі збірну Німеччини. Загалом для росіян враховуючи вісім золотих нагород збірної СРСР та СНД це дев'яте золото в хокейному турнірі.

Кваліфікація

Попередній раунд

Група А 

Результати матчів

Група В 

Результати матчів

Група С 

Результати матчів

Рейтинг збірних перед плей-оф

Плей-оф

Підсумкова таблиця

Статистика

Найкращі бомбардири  

І = проведено ігор; Г = голи; П = передачі; Очк. = очки; +/− = плюс/мінус; Ш = штрафні хвилини;

Найкращі воротарі 

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути

Індивідуальні здобутки 

Найкращі гравці
 Найкращий воротар:  Денні аус ден Біркен
 Найкращий захисник:  В'ячеслав Войнов
 Найкращий нападник:  Микита Гусєв
 Найцінніший гравець:  Ілля Ковальчук

Команда усіх зірок
 Воротар:  Василь Кошечкін
 Захисники:  Максим Норо —  В'ячеслав Войнов
 Нападники:  Ілля Ковальчук —  Павло Дацюк —  Еелі Толванен

Примітки

Посилання 
 Ice hockey 

2018